Galileo Ferraris (homonyme)  peut faire référence à:
 Galileo Ferraris (1847-1897), un ingénieur et un scientifique italien. 
 , plusieurs sous-marins italiens de la Regia Marina, dont :
 Galileo Ferraris, un sous-marin de la classe Pullino, lancé au début des années 1910 ;
 Galileo Ferraris, un sous-marin de la classe Archimede, en service à partir de 1935.